Ford Granada (Europa) - Modelo europeu produzido entre 1972 e 1985.
Ford Granada (América do Norte) - Modelo norte-americano produzido entre 1975 e 1982.

Desambiguação